Bolgar, Bolghar, Boelgar of Bulgar kan betekenen:
 een oude stad, de hoofdstad van Wolga-Bulgarije, verwoest in 1431, zie Boelgar (historisch)
 een nabijgelegen moderne stad, gesticht in 1781, voorheen Spassk en Koejbysjev geheten Bolgar (Rusland)